Подкопаева — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Подкопаева, Анна Николаевна (род. 1990) — российская волейболистка.
 Подкопаева, Екатерина Ильинична (род. 1952) — советская и российская легкоатлетка и тренер. Подкопаева, Лилия Александровна (род. 1978) — украинская гимнастка.

 См. также 
 Подкопаев